La expresión El día por delante puede referirse a:

 El programa de Televisión española El día por delante (1989), presentado por Pepe Navarro.
 El programa de Televisión española El día por delante (2008), presentado por Inés Ballester.